Belfer – amerykański film sensacyjny z 1996 w reżyserii Roberta Mandela
 Belfer – polski serial kryminalny z Maciejem Stuhrem w roli głównej
 Belfer – lekceważące lub żartobliwe określenie nauczyciela

Zobacz też 
 Belfer 2
 Belfer: Przegrana nie wchodzi w grę